Shang Jincai (ur. 10 października 1993) – chiński biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Shang Jincai pojawił się w 9 czerwca 2009 roku, podczas zawodów rangi "FIS Race" w chińskiej miejscowości Arxan, gdzie zajął 28. miejsce w sprincie techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutował 29 listopada 2014 roku w Ruce, gdzie zajął 87. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 Profil zawodnika na stronie FIS 

Chińscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993